Las siglas DDR pueden referirse a:
 Desarme, Desmovilización y Reintegración, son fases en las operaciones de paz; véase Normas Naciones Unidas.
La República Democrática Alemana, traducción del alemán Deutsche Demokratische Republik.
 Dance Dance Revolution, un simulador de baile.
 La memoria DDR SDRAM o memoria de doble tasa de transferencia de datos.
 La Dosis Diaria Recomendada de nutriente
 Un Dispositivo de Protección Diferencial Residual
 Un Dispositivo de Dispersión Radiológica
 Diana y Diego Rubén